Нижегородский район

 Нижегородский район — район Нижнего Новгорода.
 Нижегородский район — район в Москве.